169-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 169-й меридиан восточной долготы
 169-й меридиан западной долготы

См. также 
 Меридиан
 Параллель